FBI-Agent steht für:
 einen Mitarbeiter der bundespolizeilichen Ermittlungsbehörde des US-Justizministeriums, siehe Federal Bureau of Investigation
 Der FBI-Agent, US-amerikanischer Kriminalfilm von 1935